Tommila steht für: 

 Eero Tommila (1900–1968), finnischer Chemiker und Hochschullehrer der Universität Helsinki
 Päiviö Tommila (* 1931), finnischer Historiker und Hochschullehrer der Universität Helsinki
 Onni Tommila (* 1999), finnischer Schauspieler